Heinreichs ist der Name folgender Orte:

 Heinreichs (Gemeinde Groß Gerungs), Ort und Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Heinreichs (Gemeinde Pölla), Wüstung im Truppenübungsplatz und Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Heinreichs (Gemeinde Vitis), Ort und Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Heinrichs bei Weitra, Ort (Katastralgemeinde Heinreichs bei Weitra)  in Niederösterreich